Emily McInerny (1978-), joueuse australienne de basket-ball ;
 Ralph McInerny (1929-2010), écrivain américain.

Voir aussi
Tim McInnerny (1956-), acteur britannique.